Mängelexemplar steht für:
 Mängelexemplar, Begriff aus dem Buchhandel
 Mängelexemplar (Roman), Roman von Sarah Kuttner (2009)
 Mängelexemplar (Film), deutsche Romanverfilmung (2016)
 Mängelexemplar (Band), deutsche Synth-Wave-Band